Revelam dados do sistema ou informações oriundas de debugging ajuda um adversário a aprender sobre o sistema e planejar um ataque.
Um vazamento de Informação (Information Leak) ocorre quando a informação do sistema deixa o programa em um fluxo de informação remetido ou em uma função de logging. Em alguns casos uma mensagem de erro informa ao atacante precisamente a qual tipo de ataque o sistema é vulnerável.